Camillo Brero – poeta e scrittore italiano
 Gianfranco Brero – attore e conduttore televisivo peruviano